Géza (1044–1077) magyar királyi herceg, I. Géza néven magyar király, I. Béla magyar király fia
Géza (1130–1162) magyar királyi herceg, II. Géza néven magyar király, II. Béla magyar király fia
Géza magyar királyi herceg (1151–1210), II. Géza magyar király fia